Soo Line Railroad Depot steht für:

 Ashland Soo Line Railroad Depot
 Crosby Soo Line Railroad Depot
 Genola Soo Line Railroad Depot
 Minot Soo Line Railroad Passenger Depot
 New Richmond Soo Line Railroad Depot
 Remer Soo Line Railroad Depot
 Wilton Soo Line Railroad Depot